Иван Иванович Стрелков (, Новгородская губерния — 14 июля 1923) — полковник 15-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Из мещан. Уроженец Новгородской губернии. Среднее образование получил в городском училище.

Окончил Казанское пехотное юнкерское училище, откуда выпущен был подпрапорщиком в 8-й гренадерский Московский полк.

17 декабря 1901 года произведен в подпоручики с переводом в 1-й Зегржский крепостной пехотный полк. 8 июня 1906 года произведен в поручики. 20 июня 1908 года переведен в 69-й пехотный Рязанский полк, 1 октября 1909 года произведен в штабс-капитаны.

В Первую мировую войну вступил в рядах 69-го пехотного Рязанского полка. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

20 января 1915 года произведен в капитаны «за выслугу лет». 14 мая 1916 года переведен в 15-й стрелковый полк, а 24 мая произведен в подполковники. Пожалован Георгиевским оружием

Произведен в полковники 11 ноября 1916 года «за отличия в делах против неприятеля».

С началом Гражданской войны прибыл в Добровольческую армию, с 13 ноября 1918 года назначен помощником командира 3-го батальона 1-го Офицерского (Марковского) полка, в декабре 1918 — в 9-й роте того же полка. Во ВСЮР и Русской армии — в Марковской дивизии до эвакуации Крыма. На 18 декабря 1920 года — в составе Марковского полка в Галлиполи.

Умер в 1923 году в Болгарии в селе Банках. Был женат.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 4.04.1913)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 12.02.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 13.02.1915)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 31.05.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 14.06.1915)
 мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й ст. (ВП 13.10.1915)
 Высочайшее благоволение «за отличия в делах против неприятеля» (ВП 6.09.1916)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 16.10.1916)
 Георгиевское оружие (ПАФ 16.09.1917)

Источники 
 
 
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 Историк С. В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016. Буква С.
 Общество Галлиполийцев: именной список. Биографический справочник / сост. А. В. Ефимов. — М.: Институт Наследия, 2021. — С. 583.

Выпускники Казанского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Полковники (Российская империя)
Марковцы
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны в Болгарии